Nazwisko
 Ernst Eduard Kummer – niemiecki matematyk
 Friedrich August Kummer – niemiecki kompozytor, wiolonczelista i oboista
 Heinrich Kummer von Falkenfeld -→zob. Grupa Armijna Kummera
 Luise Kummer – niemiecka biathlonistka
 Mario Kummer – niemiecki kolarz
 Paul Kummer – niemiecki mykolog
 Thomas John Kummer – amerykański fryzjer

Inne
 (25628) Kummer – planetoida